Christopher Marlowe (1564 - 1593), dramaturg i poeta elisabetí
 Andrew W. Marlowe (1966-), guionista de televisió estaunidenc
 Philip Marlowe, detectiu privat fictici, creat per Raymond Chandler a les seves novel·les negres
 Marlowe, un detectiu molt privat (1969), pel·lícula policíaca de Bruce Lee dirigida per Paul Bogart